

Patronyme 

 François Michel Le Tellier de Louvois (1641-1691), secrétaire d'État et ministre d'État français ;
 Camille Le Tellier de Louvois (1675-1718), son fils, homme d'Église et académicien français ;
  (1851-1911), photographe belge.

Toponyme 

 Louvois, commune française du département de la Marne ;
 Château de Louvois, château situé sur la commune de Louvois dans le département de la Marne ;
 Fontaine Louvois, fontaine française du  arrondissement de Paris ;
 Fort Louvois, ouvrage de fortification maritime français en Charente-Maritime ;
 Square Louvois, square français du  arrondissement de Paris ;
 Théâtre Louvois, ancienne salle de spectacles française du  arrondissement de Paris.

Acronyme 

 LoUVoIS, logiciel de calcul de rémunération des militaires des armées françaises.